Rage Against the Machine – gruppo musicale statunitense
Rage Against the Machine – album del 1992
Rage Against the Machine – video del 1997